August Aastad (1887-1940) – politico norvegese
 Erling Aastad (1898-1963) – atleta norvegese
 Kjersti Aastad (1980) – politico norvegese
 Knut Aastad Bråten (1976) – musicista ed editore norvegese